Miejscowości w USA:
 Hillcrest – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Hillcrest – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
 Hillcrest – wieś w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria